Castello Orsini-Odescalchi ist der Name folgender Burgen in Italien:

Castello Orsini-Odescalchi (Bracciano), in Bracciano, Provinz Rom
Castello Orsini-Odescalchi (Nerola), in Nerola, Provinz Rom
Castello Orsini-Odescalchi (Palo), in Ladispoli, Provinz Rom

Siehe auch:
 Castello Orsini